Italy es el nombre en inglés de Italia y también puede referirse a:
 Italy (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de Yates en el estado estadounidense de Nueva York.
 Italy (Texas), pueblo ubicado en el condado de Ellis en el estado estadounidense de Texas.
Air Italy, aerolínea italiana.
Little Italy, desambiguación.